Ullrich Haupt puede referirse a:
 Ullrich Haupt (actor, nacido en 1887) (1887-1931), actor germano-estadounidense.
 Ullrich Haupt (actor, nacido en 1915) (1915-1991), actor alemán nacido en Estados Unidos.